Weinnoldt ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Weinnoldt (1892–1954), deutscher Diplomingenieur und Ministerialrat
 Ernst Weinnoldt (1863–1944), deutscher Hochschuldirektor